Комфорт — затишок, зручність; сукупність побутових зручностей.

Інше:

 Комфорт Тіффані Луїс — американський художник і дизайнер.
 Комфорт-Інвест — група компаній.
 Житловий комплекс «Комфорт Таун» — житловий комплекс.

Комфорт — переписна місцевість, штат Техас
 Комфорт — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія

Примітки

Джерела 
 «Новий тлумачний словник української мови» (т. 1-4), укл. Василь Яременко і Оксана Сліпушко, вид. «Аконіт», м. Київ, 2000 р.

Посилання 
Комфорт  //